Элиу Томсон (; 29 марта 1853 — 13 марта 1937) — британский, американский инженер, изобретатель и предприниматель. 

Член Национальной академии наук США (1907).

Биография 
Родился в Манчестере (Англия) 29 марта 1853 года. Вместе с семьёй переехал в Филадельфию в 1858 году. Томсон обучался Central High School в Филадельфии, которую окончил в 1870 году. После окончания школы стал преподавателем, а в 1876 году, в возрасте двадцати трех лет, стал заведующим кафедрой химии. В 1877 году начал исследования в области контактной сварки, разработал способ стыковой сварки и внедрил её в промышленность. В 1880 году он завершил преподавание и стал проводить исследования в области электротехники.

Томсон основал Thomson-Houston Electric Company. Помимо аппаратов контактной сварки он разрабатывает проекты дуговой системы освещения, силовые трансформаторы. В 1892 году Thomson-Houston Electric Company слилась с Edison General Electric Company, чтобы стать General Electric Company.

Награды 
В 1889 году и в 1891 году получил две медали Джона Скотта, в 1901 году получил премию Румфорда, в 1909 году стал первым лауреатом медали Эдисона. В дальнейшем получил медаль Эллиота Крессона (1912), медаль Хьюза (1916), медаль Джона Фрица (1916), медаль Франклина (1925), медаль Фарадея (1927).

За свои изобретения (всего у него их было более 700) и научные достижения он был также удостоен наград многих научных обществ, институтов и государств.

Также удостоен французского ордена Почетного легиона.

Патенты Элиу Томсона 
  Electric-Arc Lamp
  Electric Lamp
  Electric-Arc Lamp
  Regulator For Dynamo-Electric Machines
  System Of Electric Distribution
  Automatic Compensator For Magnets
  System Of Electric Distribution
  System Of Electric Distribution
  Process Of Electric Soldering
  Method Of Electric Welding
  Electric-Arc Lamp
  Mode Of Making Tools
  Electric-Arc Lamp
  Electric-Arc Lamp
  Electric Switch
  Electric-Lighting System
  Lightning-Arrester
  Regulator For Electric Generators
  Mode Of Cooling Electric Motors
  Electrostatic Motor
  Electrical Welding Of Sheet Metal

См. также 
 Опыт Элиу Томсона

Примечания 

Выпускники Центральной средней школы (Филадельфия)
Президенты Массачусетского технологического института
Сварщики
Персоналии по алфавиту
Машиностроители
Изобретатели США
Предприниматели США
Награждённые медалью Эдисона
Кавалеры ордена Почётного легиона
Лауреаты премии Румфорда
Члены Национальной академии наук США
Награждённые медалью Фарадея